Роуланд може да се отнася за:
 Кели Роуланд (р. 1981), американска певица
 Лора Джо Роуланд (р. 1954), американска писателка
 Ърл Роуланд (р. 1983), американски баскетболист